Název Suchý potok má více vodních toků:

 Suchý potok (přítok Albeřického potoka) – levostranný přítok Albeřického potoka v okrese Trutnov
 Suchý potok (přítok Bodvy) – levostranný přítok Bodvy na Slovensku v okrese Košice-okolí
 Suchý potok (přítok Čeladenky) – levostranný přítok Čeladenky v okrese Frýdek-Místek
 Suchý potok (přítok Černé Opavy) – pravostranný přítok Černé Opavy v okrese Bruntál
 Suchý potok (přítok Kamenice) – levostranný přítok Kamenice na Slovensku v okrese Humenné
 Suchý potok (přítok Kvačianky) – levostranný přítok Kvačianky na Slovensku v okrese Liptovský Mikuláš
 Suchý potok (přítok Lomné) – levostranný přítok Lomné v okrese Frýdek-Místek
 Suchý potok (přítok Lysinského potoka) – levostranný přítok Lysinského potoka na Slovensku v okrese Čadca
 Suchý potok (přítok Malého Dunaje) – levostranný přítok Malého Dunaje na Slovensku v okrese Galanta
 Suchý potok (přítok Maliny) – levostranný přítok Maliny na Slovensku v okrese Malacky
 Suchý potok (přítok Martinického potoka) – levostranný přítok Martinického potoka v okresech Benešov a Pelhřimov
 Suchý potok (přítok Mohelnice) – levostranný přítok Mohelnice v okrese Frýdek-Místek
 Suchý potok (přítok Němčického potoka) – pravostranný přítok Němčického potoka v okrese Blansko
Suchý potok (přítok Odry) - levostranný přítok Odry v okrese Nový Jičín
 Suchý potok (přítok Ohře) – pravostranný přítok Ohře v okrese Sokolov
 Suchý potok (přítok Olšavy) – levostranný přítok Olšavy v okrese Uherské Hradiště
 Suchý potok (přítok Ráztoky) – levostranný přítok Ráztoky na Slovensku v okrese Tvrdošín
 Suchý potok (přítok Slavíče) – levostranný přítok Slavíče v okrese Frýdek-Místek
 Suchý potok (přítok Syrového potoka) – levostranný přítok Syrového potoka na Slovensku v okrese Sobrance
 Suchý potok (přítok Šebrovky) – pravostranný přítok Šebrovky v okresech Brno-venkov a Blansko
 Suchý potok (přítok Tiché Orlice) – levostranný přítok Tiché Orlice v okrese Ústí nad Orlicí
 Suchý potok (přítok Vyčomy) – pravostranný přítok Vyčomy na Slovensku v okrese Partizánske
 Suchý potok (přítok Žejdlíku) – pravostranný přítok Žejdlíku v okresech Louny, Teplice a Litoměřice